Vuelta de la Juventud puede referirse a:

 Vuelta Ciclista de la Juventud,  competencia de ciclismo amateur de Uruguay; o
 Vuelta de la Juventud de Colombia,  competencia de ciclismo categoría Sub-23 de Colombia.